Westford (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Westford (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.